D10 ou D-10 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 D-10, un canon antichars soviétique ;
 D-10, un prototype de char léger soviétique;
 , un porte-avions de la Royal Navy ;
 , un torpilleur de la Royal Navy ;
 ARA San Luis (D-10), un destroyer de la marine argentine, en service de 1938 à 1973.

Jeux 
 Dé à dix faces, un type de dé utilisé en jeu de rôles et des jeux de figurines.

Informatique 
 D10, un nom pour décrire la norme SMPTE 356M.

Médecine 
 Classe ATC D10, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx , d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon PowerShot D10, un appareil photo numérique de Canon.

Transports 
Automobile
 Alpina D10, une automobile du constructeur Alpina.

Routes
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D10 reliant Prague à Turnov ;
   reliant l’autoroute A4 à Križevci.

Voir aussi 
 DX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 3 caractères
